Mistrzostwa Świata Mężczyzn w Curlingu 1997 odbyły się między 12 a 20 kwietnia 1997 w szwajcarskim Bernie, w Allmend Stadium.

Tytuł mistrzów świata po 20 latach przerwy zdobyli Szwedzi (Peja Lindholm), którzy w finale pokonali Niemców (Andreas Kapp) 6:3. W małym finale Szkoci (Hammy McMillan) pokonali 8:4 Kanadyjczyków (Kevin Martin).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Mały finał

Półfinały

Round Robin

Klasyfikacja 
 Po sesji 9.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Bibliografia 
 

1997
1997 w curlingu
1997 w Szwajcarii
Curling w Szwajcarii
Sport w Bernie